Ludwig Müller – nazwisko kilku niemieckich i austriackich postaci, w tym m.in.:
 Ludwig Müller (1734–1804), pruski inżynier wojskowy
 Ludwig Müller (1883–1945), niemiecki teolog ewangelicki i biskup
 Ludwig Müller (1892–1972), niemiecki generał
 Ludwig Müller (ur. 1941), niemiecki piłkarz